Kurumoč – villaggio russo dell'Oblast' di Samara
 Kurumoč – aeroporto di Samara
 Kurumoč – stazione ferroviaria
 Kurumoč – fiume russo